Die Fußball-Niederrheinliga 2009/10 war die 64. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der sechsten Ligenebene unterhalb der NRW-Liga angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war keine Mannschaft aus der NRW-Liga abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die vier Aufsteiger FC Remscheid (Wiederaufstieg nach sechs Jahren), VfR Fischeln (erstmals in der höchsten niederrheinischen Liga), VfL Rhede (Wiederaufstieg nach einer Saison) und TV Jahn Hiesfeld (Rückkehr nach 22 Jahren) hinzu.

Sieger wurde zum zweiten Mal der VfB Homberg, der damit nach zwei Jahren wieder in die NRW-Liga aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der FC Remscheid verließ die Niederrheinliga nach einer Saison wieder, der 1. FC Union Solingen zehn Jahren nach seinem Aufstieg. TuRa 88 Duisburg hatte seine Mannschaft zurückgezogen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

2009
Fußballsaison 2009/10